Эвелин Фрэнсис Эдуард Сеймур (; 1 мая 1882 — 26 апреля 1964) — британский аристократ, 17-й герцог Сомерсет с 1931 года. Участвовал в англо-бурской и Второй мировой войнах. Офицер ордена Британской империи.

Биография 
Эвелин Сеймур родился 1 мая 1882 года в Коломбо, Цейлон. Он был единственным сыном Эдуарда Сеймура, 16-го герцога Сомерсета (1860—1931), и его жены Ровены Уолл (1861—1950). Эвелин носил титул учтивости лорд Сеймур с 1882 года, а после смерти отца в 1931 году унаследовал герцогский титул. Он получил образование в школе Бланделл в Тивертоне и в Королевском военном колледже в Сандхерсте. В январе 1901 года Сеймур был объявлен вторым лейтенантом в свободном списке, а затем был включен в состав полка Королевских Дублинских фузилеров.

Сеймур участвовал во Второй Англо-бурской войне (1901—1902) и получил медаль королевы Южной Африки с пятью застежками. Он принимал участие в операциях в Аденском протекторате в 1903 году. В апреле 1913 года Сеймур был назначен адъютантом 25-го велосипедного батальона Лондонского полка; там он оставался до 1916 года, когда вернулся в Королевский Дублинский фузилерский полк, чтобы принять командование его 10-м батальоном. В декабре 1917 года он стал исполняющим обязанности подполковника. В 1918 году Сеймур был награждён орденом «За выдающиеся заслуги». В 1919 году он служил в департаменте генерал-адъютанта военного министерства и был награждён орденом Британской империи, а в 1920 году уволился со службы. 

Во время Второй мировой войны герцог Сомерсет вернулся в действительную военную армию. 1 ноября 1939 года он был назначен подполковником Девонширского полка, в котором командовал батальоном, а затем получил назначение в качестве полного полковника в Генеральном штабе.

Сомерсет был членом Магического кружка в течение многих лет, впервые присоединившись к нему в 1907 году и став учеником мага Эрнеста Ноукса. Он стал президентом организации в 1935 году, после смерти лорда Амптхилла. 12 мая 1937 года Сеймур нёс Скипетр с Крестом на коронации короля Великобритании Георга VI.

Выйдя в отставку с действительной службы в армии, герцог Сомерсет вернулся в Мейден-Брэдли, чтобы взять на себя управление своими поместьями в Уилтшире и Сомерсете. 4 мая 1942 года он был назначен лордом-лейтенантом Уилтшира, сменив сэра Эрнеста Уиллса. 19 марта 1949 года, «превысив предельный возраст», герцог отказался от звания почетного полковника Девонширского полка. В 1950 году он стал рыцарем почтенного ордена Святого Иоанна.

Сеймур был членом Клуба армии и флота, Военно-морского клуба и крикетного клуба Мэрилебона.

Семья 
3 января 1906 года Эвелин Сеймур женился на Эдит Мэри Паркер (умерла 19 апреля 1962), дочери Уильяма Паркера из Уиттингтон-холла, Дербишир, и Люсинды Стивс, дочери Уильяма Генри Стивса. В этом браке родились четверо детей:

 достопочтенный Фрэнсис Уильям Сеймур Сеймур (28 декабря 1906 — 14 мая 1907);
 достопочтенный Элджернон Фрэнсис Сеймур (22 июля 1908 — 14 февраля 1911);
 Перси Гамильтон Сеймур (27 сентября 1910 — 15 ноября 1984), 18-й герцог Сомерсет;
 леди Сьюзен Мэри Сеймур (26 апреля 1913—2004), умершая незамужней.

Предки

Примечания

Литература 
 

15
417
Участники Второй мировой войны
Лорды-лейтенанты Уилтшира